Vasile Chindriș se poate referi la:
 Vasile Chindriș (1881-1947), delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia;
 Vasile Chindriș (1905-1972),  preot greco-catolic român, ctitorul bisericii greco-catolice din cartierul clujean Iris, deținut politic  român.